Auno kan syfta på följande platser:

Finland 

 Auno (ö), Lappland, Kemi-Torneå,

Nigeria 

 Auno (ward), Borno, Konduga, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar